HIM — финская рок-группа, основанная в 1991 году вокалистом Вилле Вало, гитаристом Микко Линдстрёмом и басистом Микко Паананеном. С 1999 по 2015 постоянным участником являлся ударник Мика Карппинен, а с 2001 года — клавишник Янне Пууртинен. В период с 1997 по 2013 год группа выпустила восемь студийных альбомов. HIM является первой в мире финской группой, чей альбом (Dark Light) был сертифицирован золотым диском американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. В Финляндии альбомы Greatest Lovesongs Vol. 666, Deep Shadows and Brilliant Highlights, Love Metal и Dark Light получили статусы платиновых, Razorblade Romance — дважды платинового.

История 
Группа начала свой творческий путь в 1991 году в Хельсинки под названием His Infernal Majesty () в составе Вилле Вало, Микко Линдстрёма и Микко Паананена. Первая демозапись под названием Witches and Other Night Fears появилась в 1992 году, в настоящее время единственная её копия хранится у лидера группы. В 1994 году Микко Паананен был вынужден покинуть коллектив, чтобы пройти воинскую службу. Год спустя появилась первая достоверно известная запись коллектива — мини-альбом, ставший известным как This is Only the Beginning. Этой записью, в особенности кавер-версией песни Криса Айзека «Wicked Game», заинтересовалась музыкальная компания Sony BMG. В 1996 году Вало, Линдстрём, Паананен и ударник Юхана Рантала при помощи продюсера Хийли Хийлесмаа записали мини-альбом 666 Ways to Love: Prologue, после чего название His Infernal Majesty было сокращено до HIM.

Greatest Lovesongs vol. 666 
Первый полноценный студийный альбом Greatest Lovesongs Vol. 666 вышел 20 ноября 1997 года. Он был записан неизменной троицей Вало-Линдстрём-Паананен, ударником Ранталой и клавишником Антто Меласньеми. С этого альбома группа окончательно избрала для себя стиль мелодичного рока с текстами о любви и смерти. Greatest Lovesongs vol. 666 является единственным альбомом HIM, на котором есть скрытые треки. После последней (девятой) композиции следует серия треков (с 10 по 66), не имеющих названия и представляющих собой тишину (только 66 трек содержит музыку — отрывок из композиции «The Heartless» с мини-альбома 666 Ways to Love: Prologue). Все песни, таким образом, занимают 666 МБ дискового пространства. Это было отсылкой к сатанизму и символизировало готическую направленность группы.

Razorblade Romance 

Greatest Lovesongs vol. 666 стал чрезвычайно успешным в Европе, особенно на родине группы, в Финляндии. 19 декабря 1999 года вышел второй альбом под названием Razorblade Romance (рабочее название — Gotham Roll). На нём клавишника Меласньеми заменил Юсси-Микко Салминен, а ударника Юхану Ранталу — Мика Карппинен, который играл в HIM до 2015 года. При выпуске Razorblade Romance в США оказалось, что название HIM уже занимает построк-группа из Чикаго и финский коллектив был вынужден выпустить альбом под авторством HER. Вскоре группа купила права на название HIM и Razorblade Romance был переиздан. В настоящее время редкие копии, подписанные HER, представляют интерес для коллекционеров. Альбом достиг 1 места в финском чарте, на котором он продержался 30 недель кряду. Около 2004 года в интернете всплыла демозапись из сессий к Razorblade Romance — песня под названием «Too Happy To Be Alive», для создания которой были использованы драм-машины, что даёт повод предположить, что на момент записи «Too Happy To Be Alive» Рантала уже покинул HIM, а Карппинен ещё не занял его место.

Deep Shadows and Brilliant Highlights 

27 августа 2001 года вышел третий альбом Deep Shadows and Brilliant Highlights (рабочее название — Ozzymandias Dargunum). На нём клавишника Салминена заменил Янне Пууртинен и текущий состав HIM был окончательно сформирован. Новый альбом стал заметным шагом группы в сторону мейнстрима, что вызвало неодобрение некоторых поклонников, но тем не менее Deep Shadows and Brilliant Highlights, как и предыдущий альбом коллектива, занял 1 место в финском чарте, хоть и продержался на нём только 11 недель. После выхода Deep Shadows and Brilliant Highlights Микко Линдстрём создал сольный проект Daniel Lioneye, который выпустил альбом The King of Rock’n Roll в сентябре 2001 года (второй альбом Vol. II вышел девять лет спустя). На The King of Rock’n Roll Микко занял место у микрофона (не выпустив из рук гитары), Микко Паананен остался верен бас-гитаре, а Вилле Вало взял на себя обязанности ударника. Альбом, хоть и не получил коммерческого признания, собрал вокруг себя узкий круг преданных поклонников.

Love Metal 
Четвёртый альбом Love Metal был издан 14 апреля 2003 года. Название альбома представляет собой самопровозглашённый стиль группы — «любовный метал». Начиная с этого альбома Вилле Вало перестал появляться на обложках дисков, на Love Metal вместо него была изображена золотая хартаграмма. Видеоклипы на песни «The Funeral of Hearts», «The Sacrament» и «Buried Alive by Love» (последний снял друг группы Бэм Марджера с участим приглашённой актрисы Джульетт Льюис) с успехом транслировались на американском MTV, что немало способствовало росту известности коллектива в Соединённых Штатах. Альбом был исполнен HIM в полном объёме на фестивале Download в Донингтоне, где коллектив был одним из хэдлайнеров. Love Metal достиг 1 место в чарте Финляндии и продержался на нём 20 недель. По итогам четырёх альбомов группы вышел сборник лучших песен And Love Said No: The Greatest Hits 1997–2004, включающий две новые композиции. После этого контракт HIM с Sony BMG подошёл к концу и коллектив заключил новое соглашение — с лейблом Sire Records.

Dark Light 

Летом 2005 года группа снова посетила Download Festival, наряду с Black Sabbath и Velvet Revolver. 26 сентября того же года вышел пятый альбом Dark Light, ставший первой записью HIM, попавшей в Billboard. Dark Light достиг 18 строчки Billboard 200, породив всплеск интереса к группе, в результате чего предыдущий альбом Love Metal одновременно с Dark Light занял 1 место в чарте Top Heatseekers. В финском чарте Dark Light, как и его предшественник, занимал 1 место в течение 20 недель. В то же время финский музыкант Юсси Сирен (Jussi Syren) со своей группой The Groundbreakers посвятил HIM трибьют-альбом в стиле блюграсс, названный Heartagrass. После коллектив выпустил два сборника специальных версий песен Uneasy Listening Vol. 1 и Uneasy Listening Vol. 2, вышедшие соответственно в 2006 и 2007 году. Одновременно в одном из интервью лидер группы анонсировал шестой альбом, который будет существенно тяжелее предыдущих работ.

Venus Doom 
Альбом под названием Venus Doom вышел 14 сентября 2007 года, заняв 12 строчку в Billboard 200 и поднявшись на вершину чарта хард-рок альбомов. В Финляндии, напротив, запись стала заметно менее успешной, достигнув 2 места и продержавшись на нём лишь 9 недель. На Venus Doom ярко представлены гитары и почти не заметны клавиши. По итогам гастролей в его поддержку был выпущен первый концертный альбом HIM Digital Versatile Doom, состоящий в основном из старых песен и лишь нескольких с Venus Doom.

Screamworks: Love in Theory and Practice (Chapters 1 to 13) 
В июне 2009 года в телефонном разговоре с представителем Euro-Rock Radio участники HIM рассказали о своих планах начать работу над седьмым альбомом группы в Лос-Анджелесе в августе 2009 года. Screamworks: Love in Theory and Practice (Chapters 1 to 13) был записан в период с 3 августа по 8 октября и вышел 8 февраля 2010 года. Предварительно, в день рождения Вилле 22 ноября, была обнародована обложка будущего альбома. Screamworks: Love in Theory and Practice (Chapters 1 to 13) достиг 2 места в финском чарте и продержался на нём 12 недель. В ходе тура в его поддержку группа посетила музыкальный фестиваль Sonisphere, наряду с Элисом Купером, Игги Попом и The Stooges, Iron Maiden и The Cult. В конце 2010 года вышел альбом ремиксов SWRMXS, содержащий переработанные песни с альбома Screamworks: Love in Theory and Practice (Chapters 1 to 13).

Tears on Tape 
В 2011 году коллектив покинул Sire Records. В феврале 2012 года в интервью журналу Kerrang! Вилле Вало рассказал, что группа ещё не определилась с новым лейблом, но заявил, что звучание следующего альбома будет возвращено к первым работам HIM. 16 августа 2012 года британский музыкальный продюсер Тим Палмер сообщил, что он «едет в Лондон для новой работы с могучей группой HIM». В ноябре коллектив выпустил второй сборник лучших песен XX – Two Decades of Love Metal, включающий новую композицию «Strange World». В то же время лидер группы в эксклюзивном интервью рассказал о начале работы над записью восьмого альбома, озаглавленного Tears on Tape. В 2015 году из коллектива ушёл постоянный с 1999 года барабанщик Мика Карппинен. Музыкант объяснил своё решение тем, что, по его мнению, пришло время идти дальше в музыкальном плане. HIM нашли нового барабанщика — им стал Юкка Крёгер. Дебют Крёгера состоялся в субботу, 25 июля 2015 года, в ходе неожиданного выступления группы на фестивале Qstock в Оулу.

5 марта 2017 года на своей официальной странице в Facebook HIM объявили о завершении карьеры и анонсировали прощальный тур, который продлится до конца года.

После четверти века причудливого переплетения Любви и Метала мы искренне чувствуем, что HIM сбились со своего сверхъестественного пути, и надо сказать «прощай», чтобы освободить дорогу для новых неисследованных видов, ароматов и звуков. Мы разрешили загадку, сложили пазл и повернули ключ. Спасибо.

Музыкальный стиль 
Различные критики и музыкальные издания относят группу к стилям: готик-рок, готик-метал, дарк-рок и мелодик-метал. Жанр группы описывают как «смесь винтажного глэма, старомодной готики и классического рока с небольшими вкраплениями современной музыки», но в то же время её часто относят к готике исключительно из-за имиджа, соответствующего готической моде, хотя звучание HIM достаточно далеко от классического понимания этого жанра. Группу называют смесью глэма 80-х и гитарного рока 70-х, представляющую собой «возрождение стадионного хард-рока».

Логотип 

Символом группы является хартаграмма (). Её придумал лидер коллектива Вилле Вало в свой двадцатый день рождения. Хартаграмма представляет собой перевёрнутую пентаграмму, верхние концы которой закругляются, как в изображении сердца. Музыкант толкует этот знак как «современный инь и ян, где сердце — инь и перевёрнутая пентаграмма — ян». Символ является торговой маркой HIM, он был использован при оформлении альбомов Razorblade Romance, Love Metal, Dark Light, Screamworks и Tears on Tape. Лидер группы также имеет несколько татуировок с этим символом. В то же время, хартаграмма для Вало символизирует единство его группы и Love Metal в целом.

Дискография 

  — Greatest Lovesongs Vol. 666
  — Razorblade Romance
  — Deep Shadows and Brilliant Highlights
  — Love Metal
  — Dark Light
  — Venus Doom
  — Screamworks: Love in Theory and Practice
  — Tears on Tape

Состав 

Некоторые из участников HIM выступают под псевдонимами (в скобках):

Последний состав 
 Вилле Вало — вокал, акустическая гитара (с 1991 года)
 Микко Линдстрём (Линде, Лили Лазер, Дэниел Лайонай) — электрогитара (с 1991 года)
 Микко Паананен (Миге Амор) — бас-гитара, бэк-вокал (с 1991 года)
 Янне Пууртинен (Эмерсон Бёртон) — клавишные, фортепиано, (бэк-вокал) (с 2001 года)
 Юкка Крёгер (Космо) — ударные (с 2015 года)

Бывшие участники 
 Юха-Петтери Лондквист (Юппи) — ударные (1991—1995)
 Юха Тарвонен — ударные (1991—1995)
 Юхана Туомас Рантала (Патка) — ударные (1995—1999)
 Оскари Кюмалайнен (Оки) — ритм-гитара (1996—1997)
 Антто Меласньеми — клавишные (1995—1999)
 Юсси-Микко Салминен (Золтан Плуто) — клавишные (1999—2001)
 Мика Карппинен (Гас Липстик) — ударные, перкуссия (1999—2015)

Временная шкала

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Исполнители Warner Bros. Records
Квинтеты
Лауреаты премии Kerrang! Awards
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2017 году
Рок-группы Финляндии